Јерменски језик, индоевропски језик
Јерменија, државу у региону Кавказа
Јермени, индоевропски народ